All de colobra o Allium roseum
 All de colobra o Allium ursinum
 All de colobra o Allium vineale
 All de colobra o Muscari comosum